Seznam korpusov z zaporedno številko 4.

Seznam 
 Pehotni
 4. korpus (Združeno kraljestvo)
 4. strelski korpus (ZSSR)
 4. korpus (Wehrmacht)
 4. korpus (Finska)
 4. poljski korpus Luftwaffe
 4. korpus (Francija)
 4. korpus (Grande Armée)
 4. korpus (ZDA)
 4. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 4. korpus (Avstro-Ogrska)
 4. korpus (Nemški imperij)
 4. rezervni korpus (Nemški imperij)
 4. korpus (Ruski imperij)
 4. gardni strelski korpus (ZSSR)
 4. korpus (Grčija)
 4. korpus (Južni Vietnam)
 4. korpus (Pakistan)
 4. korpus (Indija)
 4. korpus (VBiH)
 4. korpus (Otomanski imperij)
 4. korpus (Vietnamska ljudska armada)
 4. korpus NOVJ

 Padalski/Zračnoprevozni
 4. zračnoprevozni korpus (ZSSR)

 Konjeniški
 4. konjeniški korpus (ZSSR)
 4. gardni konjeniški korpus (ZSSR)
 4. konjeniški korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 4. mehanizirani korpus (ZSSR)
 4. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 4. tankovski korpus (ZSSR) 
 4. gardni tankovski korpus (ZSSR)
 4. tankovski korpus (Wehrmacht)
 4. SS-tankovski korpus

 Artilerijski
 4. artilerijski korpus (ZSSR)

 Protiletalski
 4. FLAK korpus (Wehrmacht)

 Letalski
 4. letalski korpus (Wehrmacht)
 4. lovski letalski korpus (ZSSR)
 4. letalski korpus (ZSSR)

Glej tudi